Gnesdilowo steht für:

 Gnesdilowo (Kursk), Dorf im Rajon Kursk in der Oblast Kursk in Russland
 1. Gnesdilowo, auch Perwoje Gnesdilowo, Dorf im Rajon Fatesch in der Oblast Kursk in Russland
 2. Gnesdilowo, auch Wtoroje Gnesdilowo, Dorf im Rajon Fatesch in der Oblast Kursk in Russland